"В двореца”, познат и , е международен фестивал за професионални и студентски късометражни филми в 4 различни категории (игрален филм, анимационен филм, документален филм, експериментален филм). От 31. май до 7. юни, 2022 г. фестивалът се проведе в Перник, България.

Това е най-големият форум за късометражно кино в страната, представящ всички стилове и жанрове на филми. Основната му цел е да представи и да допринесе за развитието на съвременното киноизкуство в България и в чужбина, създавайки благоприятна среда за млади кинотворци и за утвърдени професионалисти.

История 
Замислен първоначално като форум за студентски филми, фестивалът се провежда за първи път във Велинград през 2003 г.

От 2004 г. негов домакин е гр. Балчик. Дом на събитието е забележителният архитектурно-парков комплекс „Дворецът“, бивша резиденция на румънската кралица Мария Единбургска.

Програма 
Фестивалът е със състезателен характер, като включва международни и национални конкурси. Участващите филми се подбират от комисия и се оценяват от международно жури. Присъждат се награди в 4 категории: игрални, документални, анимационни и експериментални филми.

По време на фестивала се организират обучителни курсове, семинари, лекции, майсторски класове по режисура, кинематография, развитие на филмови проекти, дигитално изкуство, постпродукция, пиар и маркетинг във филмовата индустрия.

Победители

Външни препратки и преглед на печата 
 - Официален сайт на Международния късометражен филмов фестивал „В двореца“
 varna.topnovini.bg
 Международен фестивал за късометражно кино „В Двореца“ във В. Търново, 24 април 2017
 Pelika, 2 май 2017
 27 април 2017
 WebCafè
 capitalcultural.ro
 3 май 2017
 Международният кинофестивал „In The Palace“ идва в старата столица Моля, цитирайте откъде е взета статията!, 28 април 2017
 14-о поредно издание на филмовия фестивал IN THE PALACE се провежда във Велико Търново, 1 май 2017
 Дни на фестивала с посланието "Sending a message of love”, 9 май 2017 
 Добрина Кисова, организатор: Обучителни филмови ателиета ще се проведат във великотърновските училища в рамките на фестивала „In The Palace“, 27 април 2017 

Филмови фестивали в България
Култура във Велинград
История на Велинград
Фестивали в Балчик
Основани в България през 2003 година